São Tomé – capitale dello stato africano di São Tomé e Príncipe
 São Tomé – isola dello stato africano di São Tomé e Príncipe
 São Tomé – comune del Brasile nello stato del Paraná
 São Tomé – comune del Brasile nello stato del Rio Grande do Norte
 São Tomé – nave portoghese naufragata nel 1589